Dans la mythologie grecque, Alcyone peu désigner :
 Alcyone fille d'Atlas, une des sept Pléiades ;
 Alcyone fille d'Éole, l'épouse de Céyx ;
 Alcyone fille de Pélops ;
 Alcyone sœur d'Eurysthée.

Alcyone peut aussi désigner :
 Alcyone, par analogie avec Alcyone fille d'Atlas, une étoile de l'amas des Pléiades ;
 Alcyone, en hommage à Alcyone fille d'Éole, un bateau construit par le commandant Cousteau ;
 Alcyone, une tragédie lyrique de Marin Marais (1706).

Voir aussi 
 Dôme d'Alcyone ou Alcyone Tholus, un dôme situé sur Vénus
 Alcione, un genre éteint de ptérosaures de la famille des nyctosauridés
 Alcyonaires, une sous-classe des Cnidaires comprenant le Corail rouge (Corallium rubrum'')